Plaats in Indonesië
 Makarti Tama (Lahat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Makarti Tama (Peninjauan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Makartitama, een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra